POW может означать:
 POW (Proof-of-work — доказательство выполнения работы) — система защиты систем от DoS-атак или злоупотребления услугами.
 POW (Polska Organizacja Wojskowa) — Польская военная организация.
 P.O.W.: Prisoners of War — видеоигра, разработанная компанией SNK.
 Pow R. Toc H. — инструментальная композиция с альбома The Piper at the Gates of Dawn группы Pink Floyd.
 POW () — военнопленный.